100 najboljih pjesama svih vremena YU rocka (srp. 100 najboljih pesama svih vremena YU rocka) je lista pjesama koju je sastavio srpski glazbeni časopis Rock Express. Rock Express je 1999. godine započeo anketu za izbor 100 najboljih pjesama na prostorima bivše zemlje. Cijela lista objavljena je u 25. broju Rock Expressa u 2000. Na listi se nalaze rock skladbe iz vremena SFRJ ali i zemalja nastalih nakon njenog raspada.

Lista

Glasovanje
Svaki glasač je birao pet pjesama, i svaka od njih bi dobila jedan glas.

Glasači
Više od 3400 čitatelja je učestvovalo u anketi. Čitatelji iz svih bivših republika su imali pravo glasa ali i oni koji su živjeli u inozemstvu.

Novinari
120 novinara i glazbenih kritičara iz Srbije i Crne Gore učestvovalo je u glasovanju.

Glazbenici
100 glazbenika je sudjelovalo u anketi. Iako imena glazbenika nisu objavljena potvrđeno je da su glazbenici iz sljedećih sastava učestvovali u anketi: Riblja čorba, Bijelo dugme, Smak, YU grupa, Leb i sol, Vatreni poljubac, Indijanci, Zbogom Brus Li, Čovek Bez Sluha, Atheist rap, Kerber, Prljavi inspektor Blaža i kljunovi, Sunshine, Oktobar 1864, Goblini, Lutajuća srca, Novembar, Galija, Siluete i dr.

Statistike

Sastavi s najviše pjesama
8 Bijelo dugme
7 Smak
6 Riblja čorba
6 Azra
5 Ekatarina Velika
5 Time
4 Partibrejkers
4 YU grupa
4 Parni valjak
4 Prljavo kazalište

Sastavi i broj pjesama koje su predložene tijekom glasovanja
23 Riblja čorba (6 od njih na listi)
19 Smak (7 od njih na listi)
18 Bijelo dugme (8 od njih na listi)
16 Azra (6 od njih na listi)
16 Ekatarina Velika (5 od njih na listi)
12 Leb i sol (3 od njih na listi)
10 Partibrejkers (4 od njih na listi)
8 Van Gogh (3 od njih na listi)
7 KUD Idijoti (0 od njih na listi)
6 Time (5 od njih na listi)
6 Sunshine (0 od njih na listi)
5 Indexi (3 od njih na listi)
5 Zabranjeno pušenje (2 od njih na listi)
5 Korni grupa (2 od njih na listi)
5 Film (2 od njih na listi)
5 Šarlo akrobata (2 od njih na listi)
5 Bajaga i instruktori (1 od njih na listi)
5 Kerber (1 od njih na listi)

Izvori

Vidi još
YU 100: najbolji albumi jugoslavenske rock i pop glazbe
B92 100 najboljih domaćih pjesama
 Rockovnik

Glazba
Rock